Geneng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Geneng, Wonogiri, by, 
 Geneng, Demak, by, 
 Geneng, Jepara, by, 
 Geneng, Ngawi, by, 
 Kecamatan Geneng, distrikt, Jawa Barat, 
 Geneng, Bojonegoro, by, 
 Geneng, Sukoharjo, by, 
 Geneng, Klaten, by, 
 Geneng, Sragen, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar